Sommert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Sommert (1847–1923), österreichischer Schriftsteller
 Ernst Hermann Sommert (1887–1945), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Sommette